Андрија Радовановић (15. септембар 2000) српски је фудбалер који тренутно наступа за Колубару.

Статистика

Клупска

Утакмице у дресу репрезентације

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 2000.
Српски фудбалери
Фудбалери Домжала
Фудбалери Колубаре
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије